Mantel (von lat. mantellum „Hülle“, „Decke“) steht für:

 Mantel, Kleidungsstück, insbesondere auch:
 Mantel (Altes Ägypten), Zeichen der Königswürde
 Abbildung in Wappen, siehe Gemeine Figur#Bekleidung
 Mantel (Weichtiere), die Körperoberfläche der Weichtiere
 Teil der Fahrradbereifung
 Kabelmantel, siehe Kabel #Material der Ummantelung
 Erdmantel, Teil des Planeten Erde
 Mantelfläche in der Geometrie
 Mantel (Zeitung), äußerer, überregionaler Teil einer kleinen Tageszeitung
 Mantelprogramm im Rundfunk
 Teil einer Wertpapierurkunde, siehe Effektive Stücke
 börsennotierte Firma ohne operatives Geschäft, siehe Börsenmantel

Orte:
 Mantel (Markt), Markt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Mantel (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Mantel (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Mętno, ein polnisches Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, deutscher Name Mantel, ehemals Kreis Königsberg (Neumark)

Mantel ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Mantel, deutsche Fußballspielerin

 Felix Mantel, siehe Lothar Kusche (1929–2016), deutscher Feuilletonist, Schriftsteller und Satiriker
 Gerhard Mantel (1930–2012), deutscher Cellist und Hochschullehrer
 Hilary Mantel (1952–2022), britische Schriftstellerin
 Hugo Mantel (1907–1942), deutscher Fußballspieler

 Joseph Nikolaus von Mantel (1800–1872), deutscher Forstmann und Ministerialbeamter
 Julia Mantel (* 1974), deutsche Lyrikerin
 Julius Wilhelm Mantel (1820–1896), deutscher Bildhauer und Designer
 Karl Mantel (1896–1929), Münchner Polizeipräsident
 Kurt Mantel (1905–1982), deutscher Forstwissenschaftler
 Lukas Mantel (* 1982), Schweizer Jazzmusiker
 Markus Mantel (1931–2005), deutscher Maler
 Nathan Mantel (1919–2002), US-amerikanischer Biometriker
 Robert Biedermann-Mantel (1869–1954), Schweizer Fabrikant
 Sebastian Mantel (1792–1860), deutscher Forstmann
 Theodor Mantel (* 1942), deutscher Tierarzt und Veterinärdirektor
 Wilhelm Mantel (1904–1983), deutscher Forstbeamter und Forstwissenschaftler
 Willem Pieter Mantel (* 1932), niederländischer Entomologe

Siehe auch:
 Der Mantel
 Mantell
 Mantl
 Mantle